Leopoldo V de Austria (Graz, 9 de octubre de 1586 – Schwaz, Tirol, 13 de septiembre de 1632); Archiduque de Austria, Conde del Tirol (1595 - 1632). Hijo del archiduque Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera; por lo tanto nieto por vía paterna del emperador Fernando I y de Ana de Bohemia. Además, era hermano menor del emperador Fernando II.

Fue nombrado Conde del Tirol a la muerte de su tío paterno, el archiduque Fernando II de Austria.

Biografía 
Él fue investido con el obispado en 1598, todavía era un niño, a pesar de que aún no había recibido las órdenes sagradas. Desde 1609 utilizó un ejército de mercenarios para luchar contra Maximiliano III de Austria en el Tirol, y en 1611 contra Rodolfo II en Bohemia.

En 1619, a la muerte de uno de sus rivales, se convirtió en administrador del legado de Maximiliano: Austria y el Tirol, obtuvieron el cargo de protectorado desde 1623 hasta 1630.
Él comisionó la construcción de la iglesia y las costumbres jesuitas en Innsbruck. También luchó en Valtellina y defendió el Tirol de los suecos en 1632.

Sus restos están en la cripta de la Jesuitenkirche (iglesia de los Jesuitas) de Innsbruck.

Matrimonio y descendencia 
Casado con Claudia de Médici, hija de Fernando I de Médici, Gran Duque de Toscana y de Cristina de Lorena. Tuvieron cinco hijos:

 María Leonor (1627 - 1629).

 Fernando Carlos (1628 - 1662), sucesor de su padre y que se casó el 10 de junio de 1646 con su prima hermana Ana de Médicis (1616 – 1676), hija de Cosme II, Gran duque de Toscana, y de María Magdalena de Habsburgo.

 Isabel Clara (1629 - 1685). Casada con Carlos II de Gonzaga-Nevers.

 Segismundo Francisco (1630 - 1665), sucesor de su hermano mayor.

 María Leopoldina (1632 – 1649) Archiduquesa de Austria. Casada en primeras nupcias con su primo Fernando III.

Leopoldo se opuso a la política del emperador Rodolfo II, para luego apoyar a la de Matías y de Fernando II.

Ancestros 

</div></div>

Véase también
Leopoldo V
Leopoldo de Habsburgo

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII

Condes del Tirol
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Graz
Obispos católicos del siglo XVI
Obispos católicos de Alemania
Obispos católicos del siglo XVII